Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний захід від Парижа, 145 км на південь від Бордо, 45 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 323 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 811,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тій на сайті французького Національного інституту географії
 Тій на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тій на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тій на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди